Нагорный парк (Санкт-Петербург)
 Нагорный парк (Барнаул)
 Нагорный парк (Баку) — название Аллеи шахидов до 1990 года.
 Нагорный парк (Вильнюс) — парк в г. Вильнюс (Старый город)